Тизајука има више значења:

 Општина Тизајука (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тизајука (Тизајука, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику